Cet article relate le parcours de l'équipe de Slovénie de football lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au . L'équipe slovène joue avec un maillot vert.

Effectif 
Le , une liste de 30 joueurs présélectionnés pour l'épreuve est dévoilée. Onze jours plus tard, quatre joueurs sont écartés. Enfin, le , Matjaž Kek écarte trois nouveaux joueurs pour parvenir à une liste de vingt-trois.

Qualifications

Groupe 3 

|}

Barrages 

|}

Coupe du monde

Premier tour - groupe C

Algérie - Slovénie

Slovénie - États-Unis

Slovénie - Angleterre

Notes et références 

Slovénie
CDM 2010